Оптимізація або оптимальність може означати:
 Задача оптимізації,  теорія і розрахунок екстремумів або стаціонарних точок функції

Застосування оптимізації (у рамках навчальних дисциплін, професій і практики):

Економіка і бізнес
 Оптимальність, в економіці; див. корисність та економічна ефективність
 Оптимальність за Парето, або ефективність за Парето, поняття, що використовується в економіці, теорії ігор, інженерних і соціальних науках
 Оптимізація процесів, у  бізнесі й техніці, методології для підвищення ефективності процесу виробництва
 Оптимізація продукції, у сфері бізнесу та маркетингу, методології для підвищення якості та привабливості продукції або концепції виробництва

Комп'ютерні та інформаційні технології (ІТ)
Комп'ютерні науки
 Оптимізація (інформатика), поліпшення системи для скорочення часу виконання, пропускної здатності, вимог до пам'яті, або інших властивостей системи, зокрема:
 Оптимізувальний компілятор, підвищення продуктивності та ефективності скомпільованого коду
 Асимптотично оптимальний алгоритм, алгоритм, який є не більше сталого множника гіршим за найкращий алгоритм для великих вхідних розмірів
ІТ
 Оптимізація (інфраструктура і платформа додатків), в області ІТ, процес оцінки ІТ-інфраструктури та додатків платформи організації по можливості
 Оптимізація для пошукових систем, в інтернет-маркетингу, методології, що спрямовані на підвищення рейтингу сайту в списках пошукових систем
 Оптимізація пошуку зображень, в інтернет-маркетингу, методології, що спрямовані на підвищення рейтингу зображення в списках пошукових систем зображень

Математика:
 Оптимізація (математика).

Інше
 Теорія оптимальності, у лінгвістиці, модель речення, яка стверджує, що спостережувані форми мови є наслідком взаємодії конфліктуючих обмежень
 Оптимізація (рольові ігри), стиль розігрування гри

Optimum може означати:
 Optimum Releasing, компанія-дистриб'ютор фільмів і DVD, що базується у Великій Британії
 Optimum TV, торгова марка набору цифрових медіа-послуг, пропонованих Cablevision Systems Corporation
 Optimum PR, піар-організація, підрозділ Cossette, Inc.

Див. також 
 Максимізація
 Дослідження операцій
 Формальна наука